Pfeffer può fare riferimento a:
 Anton Pfeffer
 Franz Pfeffer von Salomon
 Wilhelm Friedrich Philipp Pfeffer